Die Singapur Open 2003 im Badminton fanden vom 19. bis zum 24. August 2003 statt.

Sieger und Platzierte

Finalergebnisse

Resultate

Herreneinzel

Dameneinzel

Herrendoppel

Damendoppel

Mixed

Weblinks 
 http://tournamentsoftware.com/sport/tournament.aspx?id=8DF98520-4227-4CA4-8B7A-2480AD8B76DC

2003
World Badminton Grand Prix 2003